Tarnow (Mecklenburg), gemeente in Duitsland

Zie ook 
 Tarnów, doorverwijspagina